Василий Шуйский:* Шуйский, Василий Васильевич Бледный (ум. во 2-й пол. XV в.) — новгородский и псковский наместник XV века.
 Шуйский, Василий Васильевич Гребёнка (умер около 1480) — князь Нижегородско-Суздальский.
 Шуйский, Василий Васильевич Немой (1478—1538) — князь, воевода в русско-литовских войнах.
 Шуйский, Василий IV Иоаннович (1552—1612) — русский царь с 1606 по 1610 год.
 Шуйский, Василий Фёдорович Китай (ум. 1496) — князь, сын князя Фёдора Юрьевича Шуйского.
 Шуйский, Василий Юрьевич (ум. 1448) — князь, сын первого удельного князя шуйского Юрия Васильевича